Nadymka – nazwa zwyczajowa ryby z rodziny rozdymkowatych, pod którą w literaturze spotykane są opisy dwóch gatunków:
 Lagocephalus lagocephalus
 Lagocephalus laevigatus

Przypisy